Хи́осская, Псари́йская и Ину́сская митрополия () — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви. Как и прочие епархии «Новых Земель» имеет также формальное подчинение Константинопольскому патриархату. Центром епархии является город Хиос в Греции.

Епархия насчитывает 109 приходов и 16 монастырей.

История

Епископы 
 Софроний (Меидандзоглу) (1839 — 27 сентября 1855)
 Неофит (Кафес) (17 апреля 1856 — декабрь 1860)
 Григорий (Павлидис) (25 декабря 1860 — 23 августа 1877)
 Пантелеимон (Фостинис) (26 сентября 1946 — 12 марта 1962)
 Павел (Полимеропулос) (21 ноября 1965 — 18 октября 1966)
 Хризостом (Ялурис) (25 июня 1967 — 29 ноября 1978)
 Никифор (Цифопулос) (28 января 1979 — 15 мая 1979)
 Дионисий (Байрактарис) (11 ноября 1979 — 17 июля 2011)
 Хризостом (Каламатианос) (июль — октябрь 2011) , митр. Мифимнийский
 Марк (Василакис) (с 8 октября 2011)

Монастыри 
  (Врондадос)
 Монастырь Святого Стефана (Врондадос)

Ссылки 
 Официальный сайт Хиосской митрополии

Епархии «Новых земель»